«Unwritten» — дебютний студійний альбом британської поп-співачки Наташи Бедінгфілд. Альбом вийшов 6 вересня 2004.

Список композицій

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Наташи Бедінгфілд
Дебютні альбоми 2004
Альбоми Phonogenic Records
Альбоми Epic Records